Láznička ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Láznička (1928–2010), tschechoslowakischer Volleyballspieler
 Viktor Láznička (* 1988), tschechischer Schach-Großmeister